Шредер или Шрёдер () — немецкая фамилия, означающая то же самое, что и , то есть портной:
 Шредер (дворянские роды)
 
 Шрёдер, Альвин (1855—1928) — немецко-американский виолончелист.
 Шрёдер, Альфред (1891—1982) — американский шахматист немецкого происхождения.
 Шрёдер, Андреас (род. 1960) — немецкий борец вольного и греко-римского стилей.
 Шредер, Андрей Андреевич (1780—1858) — российский государственный деятель и дипломат.
 Шрёдер, Барбе (род. 1941) — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Шрёдер, Бруно (1878—1934) — немецкий классический археолог.
 Шрёдер, Бьорн (род. 1968) — немецкий и швейцарский кёрлингист и тренер.
 Шрёдер, Вильгельм (1808—1878) — прусский писатель.
 Шрёдер, Герко (род. 1978) — голландский конник, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012.
 
 
 Шрёдер, Грета (1891—1967) — немецкая актриса.
 Шрёдер, Густав (1885—1959) — немецкий капитан, приобрёл известность за попытку спасти 937 еврейских эмигрантов — пассажиров круизного лайнера «Сент-Луис», от нацистов.
 Шрёдер, Густав (1818—1899) — прусский военный писатель, генерал-майор.
 Шрёдер, Деннис (род. 1993) — немецкий профессиональный баскетболист.
 Шредер, Джина (род. 1976) — канадская кёрлингистка.
 
 Шрёдер, Иоганн (1680—1756) — немецкий востоковед, библиотекарь, протестантский теолог и историк церкви.
 
 Шредер, Карли (род. 1990) — американская актриса.
 Шрёдер, Катерина (1847—?) — немецкая писательница.
 Шрёдер, Криста (1908—1984) — секретарь Гитлера.
 Шрёдер, Кристина (род. 1977) — немецкий политик.
 Шрёдер, Курт (1888—1962) — немецкий композитор.
 Шрёдер, Леопольд фон (1851—1920) — немецкий учёный-санскритолог и поэт.
 Шрёдер, Луиза (1887—1957) — немецкий политик, член СДПГ.
 Шрёдер, Майкл (род. 1945) — американский учёный в области компьютерных наук.
 Шрёдер, Манфред (1926—2009) — немецкий физик-теоретик, работал в области акустики.
 Шрёдер, Марианна (род. 1949) — швейцарская пианистка и композитор, исполнительница современной академической музыки.
 Шрёдер, Наталья (род. 1995) — польская певица, автор песен и телеведущая.
 Шредер, Николай Иванович (1780—1849) — российский государственный деятель.
 Шрёдер, Ольга Эдуардовна (1844—1902) — русская оперная певица, меццо-сопрано и контральто.
 Шрёдер, Освальд (умер ок. 1920) — немецкий фальсификатор почтовых марок.
 Шрёдер, Оскар (1891—1959) — военный преступник, профессор, доктор медицины.
 Шрёдер, Патриция (1940—2023) — американская женщина-политик, конгрессмен от Колорадо (1973—1997).
 Шредер, Пётр Петрович (1866—1942) — мелитопольский купец, член IV Государственной думы от Таврической губернии.
 Шредер, Пол (род. 1946) — американский кинорежиссёр, сценарист, теоретик кино.
  (род. 1974) — немецкий футболист.
 
 Шрёдер, Роланд (род. 1962) — немецкий гребец.
 Шредер, Росс (род. 1983) — американский баскетболист.
 
 Шрёдер, Тед (1921—2006) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Шредер, Фёдор Андреевич (Фридрих-Энох Шредер, 1764—1824) — писатель и журналист.
 Шрёдер, Франк (род. 1962) — восточногерманский лыжник.
 
 Шрёдер, Хелен Клер (Клейн; 1904—1966) — американская певица, музыкант, актриса.
 Шрёдер, Штефан (род. 1981) — немецкий гандболист.
 Шрёдер, Эдвард (1858—1942) — германист, профессор немецкого языка и литературы.
  (1852—1928) — немецкий юрист и экономист.
 Шрёдер, Эрнст (1841—1902) — немецкий математик и логик.
 Шрёдер, Юрген (род. 1940) — немецкий гребец.
 Шрёдер, Ян-Кристиан (род. 1998) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2015).

Составные фамилии 
 Васкес Шрёдер, Родриго (род. 1969) — чилийский шахматист, гроссмейстер.
 Шрёдер-Зонненштерн, Фридрих (1892—1982) — немецкий художник, один из самых ярких представителей ар брюта.
 Вильгельмина Генриетта Фредерика Мария Шрёдер-Девриент (1804—1860) — немецкая актриса и оперная певица.
 Шрёдер-Кёпф, Дорис (род. 1963) — немецкая журналистка, супруга Герхарда Шрёдера.

Другие значения 
 Дом Шрёдер — здание в Утрехте, построенное в 1924 году Герритом Ритвельдом для госпожи Трюс Шрёдер.
 Протокол Нидхема — Шрёдера — общее название для симметричного и асимметричного протоколов аутентификации и обмена ключами.
 Система Шрёдера — обновлённая совокупность ритуалов для символических степеней масонства.
 Шреддер — отрицательный персонаж комиксов и фильмов о Черепашках-ниндзя.

 Класс устройств, измельчители
 Офисный шредер — устройство, бумагоуничтожитель.
 Садовый шредер — измельчитель веток и садовых отходов.
 Промышленный шредер — измельчитель промышленных отходов и вторсырья для утилизации и переработки.
 Топонимы
 Шрёдер — муниципалитет в Бразилии.
 Шредер — тауншип в штате Миннесота, США.

См. также 
 
 
 
 Клапан Шрадера

Примечания